Ряд футбольных соревнований называют вечным дерби:

Европа (УЕФА)

Северная Европа 
 Лондонское дерби, между «Арсенал» и «Челси»
 Дублинское дерби, между «Шемрок Роверс» и «Богемиан»
 Рейкьявикское дерби, между «Рейкьявик» и «Валюр»
 Рижское дерби, между «Рига» и РФШ
 Вильнюсское дерби, между «Жальгирис» и «Вильнюс»
 Ослинское дерби, между «Волеренга» и «Люн»
 Белфастское дерби, между «Линфилд» и «Гленторан»
 Торсхавнское дерби, между «ХБ Торсхавн» и «Б-36 Торсхавн»
 Хельсинкское дерби, между ХИК и ХПС
 Стокгольмское дерби, между АИК и «Юргорден»
 Эдинбургское дерби, между «Харт оф Мидлотиан» и «Хиберниан»
 Таллинское дерби, между «Флора» и «Левадия»

Западная Европа 
 Венское дерби, между «Рапид» и «Аустрия»
 Брюссельское дерби, между «Андерлехт» и «Юнион»
 Берлинское дерби, между «Герта» и «Унион»
 Амстердамское дерби, между «Аякс» и «Амстердам»
 Парижское дерби, между «Пари Сен-Жермен» и «Париж»

Восточная Европа 
 Бакинское дерби, между «Нефтчи» и «Кешля»
 Ереванское дерби, между «Арарат» и «Пюник»
 Минское дерби, между «Динамо» и «Торпедо»
 Будапештское дерби, между «Ференцварош» и «Уйпешт»
 Тбилисское дерби, между «Динамо» и «Локомотив»
 Кишинёвское дерби, между «Зимбру» и «Дачия»
 Варшавское дерби, между «Легия» и «Полония»
 Московское дерби, между «Спартак» и ЦСКА
 Бухарестское дерби, между «Стяуа» и «Динамо»
 Братиславское дерби, между «Слован» и «Интер»
 Киевское дерби, между «Динамо» и ЦСКА
 Пражское дерби, между «Спарта» и «Славия»

Южная Европа 
 Тиранское дерби, между «Тирана» и «Партизани»
 Андоррское дерби, между «Ранжерс» и «Лузитанс»
 Софийское дерби, между «Левски» и ЦСКА
 Сараевское дерби, между «Железничар» и «Сараево»
 Афинское дерби, между «Панатинаикос» и АЕК
 Тель-авивское дерби, между «Маккаби» и «Хапоэль»
 Мадридское дерби, между «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид»
 Римское дерби, между «Рома» » и «Лацио»
 Никосийское дерби, между АПОЭЛ и «Омония»
 Лиссабонское дерби, между «Бенфика» и «Спортинг»
 Скопьенское дерби, между «Вардар» и «Работнички»
 Белградское дерби, между «Црвена звезда» и «Партизан»
 Анкарское дерби, между «Генчлербирлиги» и «Османлыспор»
 Загребское дерби, между «Динамо» и «Загреб»
 Подгорицкое дерби, между «Будучност» и «Титоград»

Америка

Южная Америка (КОНМЕБОЛ) 
 Буэнос-айресское дерби, между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт»
 Бразилианское дерби, между «Бразилиа» и «Легиан»
 Боготское дерби, между «Индепендьенте Санта-Фе» и «Мильонариос»
 Асунсьонское дерби, между «Олимпия» и «Серро Портеньо»
 Лимское дерби, между «Альянса Лима» и «Университарио»
 Монтевидеоское дерби, между «Пеньяроль» и «Насьональ»
 Сантьягоское дерби, между «Коло-Коло» и «Универсидад де Чили»

Африка (КАФ)

Северная Африка 
 Алжирское дерби, между «МК Алжир» и «УСМ Алжир»
 Каирское дерби, между «Аль-Ахли» и «Замалек»
 Трипольское дерби, между «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад»
 Тунисское дерби, между «Эсперанс» и «Клуб Африкен»

Азия (АФК)

Западная Азия 
 Тегеранское дерби, между «Персеполис» и «Эстегляль»
 Дерби Джидды, между «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад»